Трка на 100 метара са препонама у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 23. и 24. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светске првакиње из Дохе 2019. бранила је Нија Али из САД.

Земље учеснице 
Учествовале су 41 атлетичарка из 28 земаља.

  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022. 
Рекорди у трци на 100 м препоне за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2022. године је пре почетка светског првенства (15. јула 2022.) заузимало је следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 23. јула 2022. године по локалном времену. У квалификацијама су учествовале 42 атлетичарке, подељене у 6 групе. У полуфинале су се пласирале по 3 првопласиране из група (КВ) и 6 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 24. јула 2022. године по локалном времену. У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
Такмичење је одржано 24. јула 2022. године у 19:00 по локалном времену.,

Ветар: +2,5 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати трке на 100 метара препоне на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Трка на 100 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном